«Out of Time» — первый сингл с седьмого студийного альбома Think Tank британской альтернативной рок-группы Blur, вышедший 14 апреля 2003 года. В песне преобладает звук гитары и восточного оркестра и практически нет ударных. Слабый шум в начале песни взят из сериала «Доктор Кто». Сингл занял 5-е место в чарте Великобритании. Это первый релиз группы за три года, а также первый релиз без гитариста Грэма Коксона.

Песня «Out of Time» часто исполнялась во время концертного тура 2009 года, но уже с добавленной гитарной партией, которую играл Грэм Коксон, вернувшийся в группу.

В октябре 2011 года журнал «NME» определил песню на 73-е место в списке «150 лучших треков за последние 15 лет» и поместил на 8-ю позицию списка «Лучшие треки десятилетия».

Режиссёр Джон Хардвик снял на песню видеоклип, основанный на кадрах документального фильма BBC 2002 года, рассказывающем о жизни моряков на американском авианосце USS Abraham Lincoln (CVN-72). Это первый клип Blur, в котором сами участники группы не появляются.

Автор иллюстрации на обложке диска — знаменитый уличный художник Banksy.

Форматы и списки композиций 
 CD и 7"
 «Out of Time»
 «Money Makes Me Crazy» (marrakech mix)

 DVD
 «Out of Time» (видео)
 «Money Makes Me Crazy» (marrakech mix)
 «Tune 2»

 CD (Японское издание)
 «Out of Time»
 «Money Makes Me Crazy» (marrakech mix)
 «Tune 2»
 «Don’t Be»
 «The Outsider»
 «Out of Time» (видео)
 «Crazy Beat» (видео)

Позиции в чартах

Продюсеры 
 «Out of Time», «Tune 2», «Don’t Be» и «The Outsider» — Blur и Бен Хиллер
 «Money Makes Me Crazy» (marrakech mix) — Норман Кук, Blur и Бен Хиллер

Приглашённые музыканты 
 Десид Мустафа — аранжировка
 Мохамед Аззедин — уд
 M. Рабет Мохамед Рашид — скрипка
 Беззари Ахмед — ребаб
 Гуэддам Джамал — скрипка, виолончель
 Хайджоуи Рашид — скрипка
 Муллауд Май Али — уд
 Касими Джамал, Юссеф — уд
 Абдулла Кехари — скрипка
 Далал Мохамед Наджиб — дарбука
 Аит Рамдам Эль Мустафа — канун

Примечания 

Песни Blur
Песни 2003 года